Champignolles es el nombre de varias comunas de Francia:

 Champignolles, en el departamento de Côte-d'Or.
 Champignolles, en el departamento de Eure.